Self má více významů:

 Bytostné já – psychologický pojem
 Self (programovací jazyk)